Франц Ксавер Неруда (, собственно Франтишек Неруда, ; 2 декабря 1843, Брно — 19 марта 1915, Копенгаген) — датский виолончелист, композитор и дирижёр чешского происхождения. Сын городского органиста Йозефа Неруды, брат скрипачки Вильгельмины Неруда, виолончелиста Алоиса Неруды и пианистки Амалии Викенхаузер.

Вырос в Вене. Учился играть на скрипке у своего отца, затем перешёл на виолончель для выступлений в составе семейного ансамбля. Вместе с отцом и сёстрами гастролировал в разных странах — в том числе в 1859 году в России, добравшись до Воронежа. В том же году полгода учился игре на виолончели у Адриана Франсуа Серве. В 1864—1876 гг. виолончелист копенгагенского придворного оркестра. Основатель (1868) датского Общества камерной музыки. Затем на протяжении 10 лет работал, в основном, в Англии. В 1879 г. вернулся в Данию, стал инициатором создания струнного квартета, в котором первую скрипку играл Антон Свенсен. В 1889—1891 гг. профессор виолончели в Санкт-Петербургской консерватории. В 1891—1915 гг. дирижёр и руководитель концертных программ Датского музыкального общества; на этом посту много сделал для поддержки наиболее заметного датского композитора рубежа XIX—XX вв. Карла Нильсена (посвятившего памяти Неруды особое сочинение для чтеца с оркестром).

Из композиторского наследия Неруды наиболее значительны пять концертов для виолончели с оркестром. Известностью пользовались также струнные квартеты, «Словацкие марши», оркестровая сюита «Из Богемского леса» () и др.

Примечания 

Академические музыканты Дании
Похороненные на Западном кладбище (Копенгаген)